Список населённых пунктов Волжского сельсовета Сокольского района Нижегородской области:

Примечания 

Волжский сельсовет